Edmundson ist der Name von

 Edmundson, einer Stadt im amerikanischen Bundesstaat Missouri

Edmundson ist der Familienname folgender Personen:

 Garry Edmundson (* 1932), kanadischer Eishockeyspieler 
 George Edmundson (* 1997), englischer Fußballspieler
 Clarence Edmundson (1886–1964), US-amerikanischer Leichtathlet und Basketballtrainer
 Helen Edmundson (* 1964), britische Schauspielerin 
 Henry A. Edmundson (1814–1890), US-amerikanischer Politiker
 Joel Edmundson (* 1993), kanadischer Eishockeyspieler
 Sarah Emma Edmundson (1841–1898), kanadische Soldatin in der Unionsarmee während des amerikanischen Bürgerkrieges

Edmundson ist der Mittelname folgender Personen:
 Sherry Edmundson Fry (1879–1966), US-amerikanischer Bildhauer

Siehe auch:

 Edmondson 
 Edmunds